Маттеотти () — итальянская фамилия.

 Известные носители
 Маттеотти, Джакомо (1885—1924) — итальянский политик-антифашист.
 Маттеотти, Лука (род. 1989) — итальянский сноубордист.

См. также 
 Убийство Маттеотти